Загайке́вич () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Загайкевич, Алла Леонидовна (род. 1966) — украинский композитор.
 Загайкевич, Владимир (1876—1949) — деятель украинского национализма, политический деятель Австро-Венгерской империи.
 Загайкевич, Мария Петровна (1926—2014) — украинский музыковед.